Le tournoi de Buenos Aires est un tournoi de tennis professionnel masculin. L'édition 2015, classée en catégorie ATP 250 Series, s'est disputée du  au .

Faits marquants 
 Rafael Nadal remporte le tournoi en simple en battant Juan Mónaco en finale. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, Jarkko Nieminen et André Sá s'imposent en finale face à Pablo Andújar et Oliver Marach. Il s'agit respectivement de leur  et  ATP en double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Buenos Aires
 Saison 2015 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2015
Buenos Aires
Sport en Argentine en 2015
Tennis en février 2015
Tennis en mars 2015